Альфред Ланде — німецький та американський фізик
 Давид Ланде — архітектор
 Ланде Дмитро Володимирович — український науковець у галузі інформатики
 Йорн Ланде — музикант